William Lochead heißen:
 William Lochead (Botaniker) (ca. 1753–1815), schottischer Arzt und Pflanzenkundler
 William Lochead (* 1954), ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, siehe Bill Lochead